Валерій Афанасьєв ():

 Афанасьєв Валерій Олексійович (нар. 1949) — актор театру і кіно.
 Афанасьєв Валерій Павлович (нар. 1947) — піаніст і диригент, прозаїк, поет, есеїст.
 Валерійс Афанасьєвс (нар. 1982) — латвійський футболіст.

Див. також 
 Афанасьєв — поширене російське прізвище

Сторінки зі списками однофамільців-тезок